Ле-Теш () - муніципалітет у Франції, у регіоні Нова Аквітанія, департамент Жиронда
 Ле-Теш () - муніципалітет у Франції, у регіоні Окситанія, департамент Східні Піренеї